Донузлав () — недействующий государственный аэродром в Крыму, на берегу одноимённого залива (озера), в 25 км от Евпатории. Бывший военный гарнизон — п. Мирный. Принадлежал ВВС Краснознамённого Черноморского флота. Аэродром  разобран и не функционирует, приём воздушных судов невозможен.

Это был один из немногих стационарных аэродромов в СССР, предназначенный для постоянного базирования гидросамолётов. Аэродром имел оборудованные площадки для спуска на воду и для выхода с воды на сушу самолётов-амфибий, т.н. слипы, при аэродроме были катера для буксировки самолётов.

Данные аэродрома 

 Наименование - Донузлав (Donuzlav)
 КТА N45.32587° E033.05047°
 Превышение 11 м (1 гПа)
 Индекс ЬКФД / XKFD (гражданский индекс UKFM/УКФМ)
 Позывной - Старт 124.0 МГц «Круглый»
 ВПП 04/22 2000х40 метров
 МПУ 043°/223°
 ИПУ 050°/230°
 Освещение - нет
 Регламент работы - брошенный, ВПП демонтирована (посадка невозможна)

История 
Озеро Донузлав стало использоваться гидроавиаций ещё до Великой отечественной войны, в качестве оперативного аэродрома. В частости, известно, что при приведении в оперативную готовность №2 119-го морского разведывательного полка ЧФ 22 июня 1941 года на озеро перелетели две эскадрильи летающих лодок МБР-2 

1 октября 1941 года 18-я ОМРАЭ перебазировалась на озеро Донузлав, где оставалась до 28 октября, работая преимущественно ночью, а затем перелетела в район Керчи.

В начале 1958 года на аэродроме Мирный (Донузлав) сформирована 307-я отдельная авиационная эскадрилья корабельных вертолётов Ка-15, уже в апреле этого года она была развёрнута в 872-й отдельный авиационный полк вертолётов. В 1961 году полк перебазировался на аэр. Кача.

Летом 1959 года на озере Донузлав проходили испытания новой летающей лодки Бе-6, для чего была задействована 2-я АЭ 977-го ОМДРАП. 

1 декабря 1959 года в авиации ЧФ сформирована 270-я отдельная морская дальнеразведывательная эскадрилья, с местом постоянного базирования - гидроаэродром Донузлав. На вооружении АЭ были лодки Бе-10. В сентябре 1961 года эскадрилья переформирована в 318-й отдельный противолодочный Констанцкий Краснознамённый авиационный полк дальнего действия двухэскадрильного состава, без изменения места дислокации. Однако, из-за высокой аварийности, уже с 1964 года самолёты Бе-10 стали ставить на прикол, а в 1968 году их вообще списали. В начале 1965 года в полку была сформирована 3-я АЭ, которая сразу стала переучиваться на Бе-12, сначала на аэродроме АРЗ г. Евпатории, а затем на аэродроме г. Саки. Переучивание было поэтапным и продолжалось в каждой эскадрилье два года. Полностью полк был переучен на Бе-12 в 1970 году, и в полном объёме приступил к поиску подводных лодок и ведению воздушной разведки в акватории Чёрного моря. 

Осенью 1968 года на аэродроме построена бетонная ВПП 1500х32 метра.

15 сентября 1969 года, в соответствии с приказом командующего Авиацией ЧФ № 00119, на базе 3-й вертолётной эскадрильи 872-го отдельного противолодочного вертолётного полка был сформирован 78-й отдельный противолодочный вертолётный полк четырёхэскадрильного состава, с местом постоянного базирования на аэродроме Донузлав. Полк создавался для базирования авиационных групп на вертолётоносцах ЧФ — кораблях проекта 1123 «Москва» и «Ленинград». За всё время существования полк выполнил 19 выходов на боевую службу на ПКР «Ленинград» и 8 БС — на ПКР «Москва» и был расформирован в 1995 году, матчасть была поделена между Украиной и Россией.

318-й ОПЛАП был расформирован в 1995 году (директива ГШ ВМФ №730/1/0495 от 07.08.1995 г.) Самолёты Бе-12 были разделены между Украиной и Россией. Из остатков полка сформирована 327-я отдельная противолодочная эскадрилья, которая с аэродрома Донузлав перебазировалась на аэродром Кача.

С этого времени аэродром Донузлав стал выводиться из эксплуатации.

Дислокация 
 С августа 1941 года по 29 октября 1941 — 119-й отдельный морской разведывательный полк
 С 1958 по 1961 год дислоцировался 872-й отдельный авиационный полк вертолётов
 С 1 декабря 1959 года — 270-я отдельная морская дальнеразведывательная эскадрилья (23.04.61 г. преобразована в 318-й отдельный противолодочный Констанцский Краснознамённый  авиационный полк дальнего действия в/ч 49252) по 07.08.95 г 
 С 15 сентября 1969 года по 16 октября 1995 года — 78-й отдельный корабельный противолодочный полк.

Лётные происшествия 
14 октября 1961 года, при заходе на посадку на гидроаэродром Донузлав, из-за ошибки лётчика м-ра Гордеева А. Г. самолёт Бе-10 зарылся в воду, при этом у него отломилась хвостовая часть. Погиб помощник штурмана эскадрильи капитан Анатолий Тазетдинов.

22 мая 1962 года, при взлёте с гидроаэродрома Донузлав потерпел катастрофу самолёт Бе-10 (др. данных нет, фамилия КК уточняется).

16 августа 1963 года, при взлёте с гидроаэродрома Донузлав потерпел катастрофу самолёт Бе-10, пилотируемый ст. л-том Кузьменко Ф. Ф. Погибли: штурман корабля — начальник ВОС полка майор Даниленко П. С., воздушный стрелок-радист — начальник связи полка м-р Терешин И. В., лётчик остался жив.

1 октября 1970 года, при взлёте потерпел катастрофу Бе-12, предположительно из-за столкновения с птицами. Экипаж погиб: КК к-н Жильцов В. Ф., ПКК ст. л-т Ушанов Г. П., ШК к-н Левандовский А. С., ВСР старшина Тимошенко Н. С.

20 июля 1972 года произошла катастрофа Бе-12 при посадке на воду в открытом море из-за столкновения с плавающем на воде предметом. Погибли: КК — командир полка подполковник Пономаренко Ф. И., ПКК ст. л-т Преображенский В. Б., ШК м-р Бибик А. И., пассажир — старший научный сотрудник авиазавода Шейнин М. П. Выжил начальник связи полка м-р Ю. И. Чуприн.

9 августа 1974 года произошла катастрофа Бе-12, при выполнении полёта на слежение за ПЛ, предположительно из-за отказа двигателя на малой высоте. Экипаж, в составе: КК подполковник Денисов В. К., ПКК л-т Летягин В. И., штурман эскадрильи м-р Битюков Н. А., начальник связи эскадрильи к-н Гаврилюк, а также пассажир — пропагандист полка м-р Колосов — погибли.

3 июля 1980 года, день ПМУ. Катастрофа Ка-25 78-го ОКПВП, экипаж зам. командира АЭ м-ра Золотарёва. Вылет группы вертолётов в боевом порядке отряда на боевую службу с оперативного аэродрома Херсонес, с целью вскрытия надводной и подводной обстановки. На 53 минуте полёта при выполнении 5-го зависания над морем вертолёт просел и приводнился. Командир выбрался из тонущего вертолёта, штурман ст. л-т Юпатов А. М. утонул с вертолётом. Причина АП — поломка редуктора НВ.

22 ноября 1981 года, при выполнении ночного вылета на поиск ПЛ с ПКР «Ленинград» в Средиземном море упал вертолёт Ка-25 78-го ОКПВП. Командир вертолёта к-н Лачинов А. И. погиб, штурмана спасли. Причина АП — отказ в системе управления.

16 апреля 1982 года в воздухе столкнулись два вертолёта Ка-25 78-го ОКПВП. Выполнялся ночной полёт в составе пары. Ведомый столкнулся с ведущим и обе машины стали падать. Экипаж с ведущего вертолёта успел выпрыгнуть и спасся на парашютах, экипаж с ведомого — погиб.

17 июня 1987 года, при посадке на воду, вследствие ошибочных действий лётчика подполковника Валеева Ш. Ш., произошла авария самолёта Бе-12. На пробеге самолёт перевернулся и затонул, весь экипаж жив.

Интересные факты 

 На территории бывшей в/ч 49252 до сих пор стоит памятник В. И. Ленину в неплохом состоянии
 Там-же стоит памятник погибшим в Великой отечественной войне. Практически разрушен.
 На этой базе снимался фильм «Донбасс. Окраина» (2018).
Снимался фильм Возвращение с орбиты.

Литература и источники

См. также 
 Авиация Военно-морского флота

Примечания

Ссылки 
 

Аэродромы ВМФ России
Военные аэродромы СССР
Военные аэродромы Крыма
Транспорт Сакского района
Аэродромы ВВС Черноморского флота